Eunephrops är ett släkte av kräftdjur. Eunephrops ingår i familjen humrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Humrar
Eunephrops